Alfred Knaller – politico austriaco
 Marco Knaller – calciatore austriaco, portiere
 Walter Knaller – ex calciatore austriaco, attaccante
 Wolfgang Knaller – ex calciatore austriaco, portiere